Gaozu kan verwijzen naar verschillende Chinese keizers
 Han Gaozu (256 v.Chr.-195 v.Chr.), keizer van de Han-dynastie (206-195)
 Liu Yuan (tempelnaam Gaozu), koning van de Vroegere Zhao (304-310)
 Shi Le (tempelnaam Gaozu), koning van de Later Zhao (319-333)
 Fu Jian (tempelnaam Gaozu), koning van de Vroegere Qin (351-355)
 Yao Xing (tempelnaam Gaozu), koning van de Latere Qin (394-416)
 Qifu Gangui (tempelnaam Gaozu), koning van de Westelijke Qin (388-400, 409-412)
 Tang Gaozu (566-635), keizer van de Tang-dynastie (618-626)
 Wang Jian (Vroegere Shu) (847-918, tempelnaam Gaozu), koning van de Vroegere Shu (907-918)
 Yang Longyan (tempelnaam Gaozu), koning van Wu (908-921)
 Liu Yan (Zuidelijke Han) (889-942, tempelnaam Gaozu), koning van de Zuidelijke Han (917-925)
 Meng Zhixiang (tempelnaam Gaozu), koning van de Latere Shu (934)
 Houjin Gaozu, keizer van de Latere Jin (936-942)
 Houhan Gaozu, kezier van de Latere Han (948-948)